Johan Larsson henviser måske til:

 Johan Larsson (musiker) (født 1974), svensk bassist
 Johan Larsson (ishockey, født 1986), svensk ishockeyspiller
 Johan Larsson (ishockey, født 1992), svensk ishockeyspiller, drafted af the Minnesota Wild
 Johan Larsson (fodboldspiller) (født 1990), svensk fodboldspiller